

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Ambrose – comunità non incorporata della Contea di Modoc (California)
 Ambrose – località della Contea di Contra Costa (California)
 Ambrose – città della Contea di Divide (Dakota del Nord)
 Ambrose – città della Contea di Coffee (Georgia)
 Faro di Ambrose – faro nella baia di New York

Onomastica
 Ambrose – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Ambrogio

Persone
 Dean Ambrose – wrestler statunitense
 Efe Ambrose – calciatore nigeriano
 Elmer Ambrose Sperry – inventore statunitense
 Grace Ambrose – attrice italiana
 Lauren Ambrose – attrice statunitense
 Marcos Ambrose – pilota australiano
 Stephen Ambrose – storico statunitense